В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Айова ():
 Айова — округ в штате Айова.
 Айова — округ в штате Висконсин.